El Crepúsculo puede referirse a:

 El Crepúsculo, revista chilena
 El Crepúsculo, periódico de Reus
 El Crepúsculo, periódico de Palencia